1957 Голяма награда на Франция е 7-о за Голямата награда на Франция и четвърти кръг от сезон 1957 във Формула 1, провежда се на 7 юли 1957 година на пистата Руан близо до град Руан, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Франция